L'Appel de Cthulhu est une nouvelle de  dont sont tirés les œuvres et produits suivants :

Jeux 
 L'Appel de Cthulhu, un jeu de rôle paru en 1981, basé sur le mythe de Cthulhu ;
 L’Appel de Cthulhu, un jeu de cartes évolutif sur le même thème.

Jeux vidéo 
 Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, un jeu vidéo paru en 2006 ;
 Call of Cthulhu: The Wasted Land, un jeu vidéo paru en 2012 ;
 Call of Cthulhu: The Official Video Game, un jeu vidéo paru en octobre 2018.

 Cinéma 
 , un film de Andrew Leman sorti en 2005.

 Musique 
 , une chanson du groupe de metal américain Metallica, tirée de l'album Ride the Lightning'' (1984).

Voir aussi